Dorfkirche Liepe steht für folgende Kirchengebäude in Brandenburg:

 Dorfkirche Liepe (Barnim) in der Gemeinde Liepe, Landkreis Barnim
 Dorfkirche Liepe (Dahme/Mark) im Gemeindeteil Liepe des Ortsteils Wahlsdorf, Stadt Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming
 Dorfkirche Liepe (Nennhausen) im Ortsteil Liepe der Gemeinde Nennhausen, Landkreis Havelland